Bontoc (Mountain Province), een gemeente in de Filipijnse provincie Mountain Province;
 Bontoc (Southern Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Southern Leyte;
 Bontoc (volk), een volk op de Filipijnen

Zie ook 
 Bontoc-Kankanaytalen
 Bontoctalen
 Centraal-Bontoc